Slovo Polák může mít víc významů:

národnost
 Polák – příslušník polské národnosti
 každý občan Polska (dle preambule Ústavy Polské republiky)

meteorologie
 polák (vítr) – místní název pro studený a suchý padavý vítr charakteru bóry

biologie
 poláci (ptáci) – skupina tří rodů kachen z čeledi kachnovitých, vědecky označovaná buď jako tribus Aythyini nebo jako podčeleď Aythyinae
 polák (kachna) – rod ptáků z čeledi kachnovitých
 Aythya affinis – polák vlnkovaný
 Aythya americana – polák americký
 Aythya australis – polák hnědavý
 Aythya baeri – polák černohlavý
 Aythya collaris – polák proužkozobý
 Aythya ferina – polák velký
 Aythya fuligula – polák chocholačka
 Aythya innotata – polák madagaskarský
 Aythya marila – polák kaholka
 Aythya novaeseelandiae – polák tmavý
 Aythya nyroca – polák malý
 Aythya valisineria – polák dlouhozobý

příjmení
 viz Polák (příjmení)

Související články 
 Poláček

Externí odkazy